Madison Brengle e Asia Muhammad erano le detentrici del titolo, ma Muhammed quest'anno non ha partecipato. Brengle ha fatto coppia con Amanda McDowell, ma ha perso nel 1º turno contro Gail Brodsky e Al'ona Sotnikova.

Il doppio del torneo di tennis USTA Tennis Classic of Troy 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Elena Bovina e Valerija Savinych che hanno battuto in finale Varvara Lepchenko e Mashona Washington 7–6(8–6), 6–3.

Teste di serie

 Sharon Fichman /  Marie-Ève Pelletier (primo turno)
 Elena Bovina /  Valerija Savinych (campionesse)

 Macall Harkins /  Ahsha Rolle (primo turno) 
 Maria Abramović /  Eva Hrdinová (semifinali)

Tabellone

Note 
 

USTA Tennis Classic of Troy 2011